Arp – miasto w USA, w stanie Teksas
 ARP (Address Resolution Protocol) – Internetowy protokół komunikacyjny
 Akademickie Radio „Pomorze” (ARP)
 Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP)
 Aerodrome Reference Point - Punkt Odniesienia Lotniska - punkt wyznaczony na środku dróg startowych lotniska lub na ich przecięciu; wyznacza położenie portu lotniczego.
 Arp 147
 Arp 256
 Arp Life
 Arp Schnitger
 ARP Spoofing
 ARP Instruments